Le terme Resolution désigner notamment :

Toponyme 
Resolution Island, une île de l'Archipel arctique canadien rattachée au Nunavut,
Resolution Island, une île de la Nouvelle-Zélande;

Marine 
 
 Resolution, une classe de sous-marins de la marine britannique.

Musique 
Resolution, une chanson de l'album What's left of me de Nick Lachey (2006).
 Resolution , un album du  groupe Lamb Of God (2012).

Cinéma 
Resolution, un film de Justin Benson et Aaron Moorhead (2012).

Télévision 
 Resolution, titre original de l'épisode spécial pour le Nouvel An 2019 de la deuxième série Doctor Who.

Autres 
Resolution, une compagnie d'assurance britannique.

Voir aussi

Homonymie de titre